СКВ — многозначная аббревиатура или сокращение.

 Свободно конвертируемая валюта — денежные валюты, не имеющие ограничений по совершению валютных операций.
 Сибирское Казачье войско (см. Сибирские казаки)
 Системная красная волчанка — иммунное диффузное поражение соединительной ткани, заболевание человека
 Система кондиционирования воздуха, Система кондиционирования воздуха (авиация) — приборы для обеспечения комфортной температуры и других климатических условий в помещениях.
 Система контроля версий — программные решения для хранения нескольких версий документов и для анализа изменений.
 Селективное каталитическое восстановление
 скв. — скважина